Hoheluftbrücke (Hamburg), een brug in Hamburg
Hoheluftbrücke (metrostation), een station van de Hamburgse metro